Topalhəsənli – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Topalhəsənli – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian